Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–4, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2000
Swisscom Challenge